Archibald Alison (1757–1839) – szkocki filozof
 sir Archibald Alison, 1. baronet (1792–1867) – angielski historyk
 sir Archibald Alison, 2. baronet (1826–1907) – brytyjski generał British Army